Gazit peut faire référence à :

Patronymes 

 , artiste et militant israélien.
 Ehud Gazit (né en 1967), biochimiste israélien.
  (1922-2016), diplomate israélien.
 , directeur du renseignement militaire israélien (1974-1978).
 Tomer Sisley (né Tomer Gazit en 1974), humoriste et acteur français.

Autres 
 , un kibboutz en Israël
 Gazit-Globe, une entreprise israélienne de promotion immobilière.